Kerk van het Oosten, de oorspronkelijke Oost-Syrische Kerk
Assyrische Kerk van het Oosten, huidige voortzetting van de Kerk van het Oosten
Chaldeeuws-Katholieke Kerk, gesplitst in 1552, geünieerd met Rome
Oude Kerk van het Oosten, gesplitst in 1964

Zie ook 
Syrisch christendom